Tenisowy turniej WTA Pan Pacific Open 2009 odbywał się w dniach 25 września - 2 października w japońskim Tokio na kortach twardych. Pula nagród wynosiła 2 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Linki zewnętrzne

Przypisy 

2009 w tenisie ziemnym
2009
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)